Narborough – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Narborough – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)